

События 
 Умер фараон XXII династии Шешонк II, на престол взошёл его брат Такелот I.
 885 (27 год Асы) — Убит царь Израиля Ила, его сверг Замврий, который царствовал лишь 7 дней. Победив его, царём был провозглашён Амврий (Омри).
 Успешный поход Тукульти-Нинурты II против стран Наири. Разгром страны Бит-Замани и её царя Аммебалы.
 Ок. 885 (или 888) — Умер царь VIII Вавилонской династии Набу-шум-укин I, на престол взошёл Набу-апла-иддин.

См. также

Примечания